Riquinho pode ser:

 Richie Rich, filme dos Estados Unidos de 1994.
 Richie Rich's Christmas Wish, filme dos Estados Unidos de 1998.
 Richie Rich, história em quadrinhos.
 Richie Rich, série televisiva de animação.
 Richie Rich, série televisiva da Netflix.

Desambiguação